Чемпионат Польши по международным шашкам среди мужчин — ежегодный турнир по шашкам. Первый чемпионат состоялся в селе Почесна в 1977 году. Чемпионом страны стал трёхкратный победитель турнира «Хрустальная шашка» мастер из Варшавы Анджей Мартко. Первоначально для популяризации чемпионаты проводились с участием шашистов из других стран. В последние годы в них кроме мужчин принимают участие женщины, в том числе, самая титулованная польская шашистка Наталья Садовская.

Призёры 

* среди польских шашистов

Примечания

Литература 
 Журнал «Шашки» 1977 №11, с.23.
 Журнал «Шашки» 1979 №8, с.22.
 Журнал «Шашки» 1981 №8, с.15.
 Журнал «Шашки» 1982 №12, с.16.
 Журнал «Шашки» 1986 №10, с.13.
 Журнал «Шашки» 1989 №10, с.16.
 Журнал «Шашки» 1990 №7, с.16.

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки»
 Чемпионы Польши 1977-2005 (- Polski (100)) на сайте ABC Warcabow
 Чемпионы Польши